L’orbite lunaire peut désigner :
 l’orbite sélénocentrique, l’orbite des objets gravitant autour de la Lune ;
 l’orbite de la Lune autour de la Terre.